Les Frasses, ancienne commune française de la Savoie, aujourd'hui intégrée à Salins-les-Thermes
 Les Frasses, ancienne commune française de la Haute-Savoie, aujourd'hui intégrée à Chainaz-les-Frasses

Homonymie de toponyme